

Patronyme 

 Léon Larive (1886-1961), acteur français ;
 Jessica Larive (1945-), personnalité politique néerlandaise ;
 Michel Larive (1966-), personnalité politique française.

Pseudonyme 

 Larive (1747-1827) acteur français.